Snedeker ist der Familienname von:

 Brandt Snedeker (* 1980), US-amerikanischer Golfer

Snedeker steht außerdem für:

 Snedeker-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika